Чемпионат Армении по футболу сезона 2020/2021 ― 29-й национальный чемпионат Армении по футболу, в котором приняли участие 10 клубов. Чемпионский титул защищал футбольный клуб «Арарат-Армения». Чемпионом стал «Алашкерт».

Сезонные события 
30 июля было объявлено, что «Ван» получил лицензию для участия в Премьер-лиге Армении.

29 сентября сезон был приостановлен на неопределённый срок из-за Второй Карабахской войны. 13 октября было объявлено, что сезон возобновится 17 октября.

3 ноября «Гандзасар» Капан объявил о снятии с чемпионата и Кубка Армении из-за финансовых проблем.

16 марта 2021 года «Лори» покинул поле в начале матча против «Арарата» в знак протеста. Позже «Лори» решил покинуть Премьер-лигу.

Команды

Итоговая таблица

Примечания 

Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020/2021
Чемпионат Армении по футболу